Bear Rocks bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bear Rocks (Centre County, Pennsylvania)
 Bear Rocks (Westmoreland County, Pennsylvania)